Моралес, Гранха има више значења:

 Моралес, Гранха (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Моралес, Гранха (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику